Isis steht für:
 Isis, Göttin der ägyptischen Mythologie
 Isis, Oper von Jean-Baptiste Lully (1677)
 Isis (Band), US-amerikanische Post-Metal-Band (1997–2010)
 Isis (Jazz-Fusion-Band), aus Frauen bestehende US-amerikanische Jazz-Fusion-Band (1970er)
 Isis (Zeitschrift, 1816), enzyklopädische Zeitschrift
 Isis (Zeitschrift, 1876), Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien
 Isis (Zeitschrift, 1912), naturwissenschaftsgeschichtliche Fachzeitschrift
 Isis (Koralle), Gattung der Familie Isididae, Ordnung der Weichkorallen, Calcaxonia
 Isis (Mondkrater)
 Isis (Vorname), Personen mit dem Vornamen Isis
 (42) Isis, Asteroid
 Java-Framework, aktives Top Level Apache-Projekt, siehe Apache Software Foundation #Projekte
 Isis Mobile Wallet, Mobile-Payment-Plattform US-amerikanischer Mobilfunknetzbetreiber
 Isis Highway, Fernverkehrsstraße im südlichen Queensland, Australien
 Isis River, mehrere australische Flüsse
 Name des englischen Flusses Themse in den Cotswolds und der Region Oxford
 Isis (Königsgemahlin), Gemahlin des Thutmosis II. und Mutter des Thutmosis III.
 Isis (Musikerin) im Alten Ägypten
Fahrzeuge:
 Isis (Automarke), Markenname von Beutelschmidt a Růžička, ehemaliger tschechoslowakischer Automobilhersteller
 Morris Isis, mehrere Modelle der britischen Morris Motor Company von 1931 bis 1958
 Toyota Isis, Van des Automobilherstellers Toyota, nur in Japan verkauft
 Isis (Rennwagen), ein von 1959 bis 1963 von De Tomaso gebauter Rennwagen für die Formel Junior.
 Isis (Schiff, 1916), ab 1921 David SS: Malvolio
 deutscher Dampfer, siehe Babitonga (Schiff)#Untergang der Isis
 HMS Isis (D87), Zerstörer der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

Organisationen, Unternehmen:
 früher benutztes Akronym des Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung, interdisziplinäres Forschungsinstitut in Graz
 Naturwissenschaftliche Gesellschaft ISIS Dresden, Fachgesellschaft
 Naturwissenschaftliche Gesellschaft ISIS zu Bautzen
 ISIS Multimedia Net GmbH, Telekommunikationsunternehmen in Düsseldorf, ab 2005 bei Arcor
 ISIS Neutron and Muon Source, Neutronenquelle am Rutherford Appleton Laboratory
 ISIS Papyrus, europäisches Software-Unternehmen

ISIS steht als Abkürzung für:

 ISIS, Islamischer Staat im Irak und in Syrien, terroristische Organisation, siehe Islamischer Staat (Organisation)
 ISIS (Betriebssystem), ISIS-II, Intel System Implementation Supervisor, frühes Betriebssystem für Intel 8080 und 8085 Prozessoren
 ISIS (Satelliten), International Satellites for Ionospheric Studies
 ISIS12, Informations-Sicherheitsmanagement System in 12 Schritten, Modell zur Einführung eines Information Security Management Systems
 ISIS-EK, Intelligentes System zur Identifizierung und Signalisierung an Eisenbahnkreuzungen, siehe Bahnübergang
 ISIS-MTT, Industrial Signature Interoperability and Mailtrust Specification, Spezifikation für elektronische Signaturen, siehe Common PKI
 IS-IS, Intermediate System to Intermediate System Protocol, Netzwerkprotokoll
 Image and Scanner Interface Specification, Schnittstellenspezifikation von Scannern
 Informatisiertes Staatsschutz-Informations-System, Staatsschutz-Datenbank in der Schweiz
 Informationssystem zur Intensivüberwachung besonders rückfallgefährdeter verurteilter Sexualstraftäter, Projekt in Sachsen
 Institute for Science and International Security, Militärforschungsinstitut in den USA
 Institute for Systems, Informatics and Safety, ehemaliges Institut der Gemeinsamen Forschungsstelle
 Institute of Science in Society
 Institute for the Scientific Investigation of Sexuality, alter Name des Family Research Institutes
 Institute of Strategic and International Studies
 Integriertes System zur Bereitstellung von Netzinfrastruktur auf optischer Basis, Konzept der Deutschen Telekom, siehe HYTAS
 Intelligentes Satellitendaten-Informationssystem, öffentliche Datenbank des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
 Interactive Spectral Interpretation System, Analysesoftware Röntgenspektren in der Astrophysik
 International Secret Intelligence Service, siehe Archer (Zeichentrickserie)
 International Species Information System, ehemaliger Name von Species 360, gemeinnützige Organisation und Datenbank für Tiere in Zoos und Aquarien
 International Splined Interface Standard, Standard für Vielzahnaufnahmen an Fahrrad-Innenlagerwellen, siehe Innenlager #Vielzahn

ISIS